Мигель Херонимо Гутьеррес Уртадо де Мендоса (15 июня 1822, Санта-Клара, Лас-Виллас, Испанская Куба — 20 апреля 1871, там же) — кубинский журналист и революционер, один из крупнейших деятелей кубинского освободительного движения XIX века. Во время Десятилетней войны был избран вице-президентом Палаты представителей Ассамблеи Гуаймаро. В Кубинской освободительной армии имел звание генерал-майора.

О его жизни до 1869 года известно мало. 6 февраля 1869 года он возглавил восстание против испанских властей в Сан=Хиле, Маникарагуа, создав и возглавив Революционную хунту Вилаклары. 20 февраля 1869 года участвовал в атаке на Малезас. Представлял Вилаклару на ассамблее Гуаймаро и был избран там вице-президентом Палаты представителей. Активно выступал за аннексию Кубы США. 17 декабря 1869 года был во время заседания отстранён от командования войсками в качестве генерала Мануэлем де Кесада. В марте 1871 года получил право посещать виларенский военный лагерь в Камагуэе, чтобы поднимать боевой дух войск.

Был захвачен испанцами 20 апреля 1871 года в результате предательства. Получив тяжёлое огнестрельное ранение, был затем привязан за ноги к крупу коня, которого пустили галопом, и умер в результате этого истязания. Точное место убийства неизвестно.

Библиография 
 Diccionario Enciclopédico de Historia Militar de Cuba. Primera parte (1510—1898) Tomo I Biografías. Ediciones Verde Olivo. Ciudad de La Habana, 2004.

Военачальники Кубы
Журналисты Кубы